Sinfonietta steht für:

— Sinfonietta, Titel von Instrumentalwerken bzw. Werken bestimmter Komponisten:
 Sinfonietta (Janáček)

— Orchester nach Ort:
 Sinfonietta Baden
 Basel Sinfonietta
 Sinfonietta Dresden
 Holst-Sinfonietta, Freiburg
 Sinfonietta Köln
 London Sinfonietta
 Sinfonietta Mainz
 Norddeutsche Sinfonietta Rendsburg
 Sinfonietta da Camera Salzburg
 Haydn Sinfonietta Wien
 Zuger Sinfonietta
Weitere:
 Siam Sinfonietta, Thailand